Вук Бранкович:
 Вук Бранкович — родоначальник сербской династии Бранковичей.
 Вук Бранкович — сербский деспот, сын слепого деспота Гргура Бранковича.